Jorge Ignacio García Cuerva (n. Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, Argentina, 12 de abril de 1968) es un obispo católico, abogado, teólogo, filósofo y canonista argentino. Fue ordenado en 1997 y desde entonces ha ejercido su ministerio sacerdotal en la Diócesis de San Isidro.
Actualmente el papa Francisco, lo ha nombrado como nuevo Obispo Auxiliar de Lomas de Zamora.

Primeros años 

Nacido el día 12 de abril de 1968, en la ciudad argentina de Río Gallegos (situada en la Provincia de Santa Cruz).
Allí hizo sus estudios primarios y secundarios. Después comenzó a estudiar Derecho, pero a los pocos años al descubrir su vocación religiosa decidió abandonar dicha carrera para entrar como alumno en el Seminario de la Diócesis de San Isidro.

Fue ordenado sacerdote el 24 de octubre de 1997 en la Catedral de San Isidro Labrador, por el entonces Obispo Diocesano "Moseñor" Alcides Jorge Pedro Casaretto.

Formación 

Allí en el seminario realizó sus estudios de Filosofía y Teología, mediante el Instituto de San Agustín.

Luego obtuvo el grado de bachiller en Teología Sagrada por la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA), a la cual años más tarde ha regresado hasta en dos ocasiones para completar su formación. En 2003 se licenció en Teología con una especialidad en Historia de la Iglesia Católica y en 2016 se licenció en Derecho canónico.

También fue alumno de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), a la cual asistió para volver a retomar su carrera de Derecho, logrando finalmente obtener su licenciatura en el 2009.

Ministerio pastoral 

Tras su ordenación en 1997, fue incardinado para la Diócesis de San Isidro. Inició su ministerio sacerdotal como Vicario Parroquial en la Iglesia Nuestra Señora de la Cava, en la villa de emergencia La Cava del Barrio de Beccar. Luego en 2006 pasó a ser Párroco de la Iglesia Santa Clara de Asís en el municipio de El Talar y en 2014 volvió a La Cava para ser el Párroco en la misma iglesia hasta día de hoy.

También durante estos años sido de manera alterna, Delegado Diocesano de la Pastoral Penitenciaria, Delegado Regional de la Pastoral Carcelaria, Representante de América Latina y el Caribe ante la Comisión Internacional de la Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC) y también ha sido Miembro de la Comisión Nacional sobre la drogodependencia de la Conferencia Episcopal Argentina.

Actualidad 

Asimismo además de ser Párroco en La Cava, ejerce de Vicepresidente de la Comisión Internacional de la Pastoral Penitenciaria Católica y de Caritas en San Isidro, es Asesor en la materia del Derecho Canónico de la diócesis, es Promotor de Justicia en el Tribunal Interdiocesano de San Isidro-Merlo-Moreno, es Miembro del Secretariado Nacional de la Pastoral Carcelaria dentro la Conferencia Episcopal, es Capellán de unidades carcelarias en la Provincia de Buenos Aires y es Coordinador de la Pastoral Carcelaria en el Departamento de Justicia y Solidaridad en el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

El día 20 de noviembre de 2017, fue nombrado por el Papa Francisco como nuevo Obispo Titular de la antigua Sede de Lacubaza y como nuevo Obispo Auxiliar de la Diócesis de Lomas de Zamora.

Referencias 

Riogalleguenses
Obispos nombrados por Francisco
Diócesis de Lomas de Zamora
Obispos del siglo XXI
Obispos católicos de Argentina
Religiosos católicos de Argentina
Canonistas
Teólogos católicos
Teólogos de Argentina
Filósofos católicos
Filósofos de género masculino de Argentina
Abogados de Argentina
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica Argentina